Assedio di Grave – assedio avvenuto nel 1586
 Assedio di Grave – assedio avvenuto nel 1602